Кінь Ґрофе́цький — гора заввишки 1552 м, що входить у масив Ґрофи-Попаді (Західні Ґорґани) та розташована на території Калуського району Івано-Франківської області.

Загальна інформація 
Гора на півночі завершує «півколо» гірської системи Кінь Ґрофецький — Ґрофа — Паренки — Попадя — Коретвина — Петрос Ґорґанський — Студенець. Вершина гори покрита кам'яними осипами. Північно-східний схил гори стрімкий, на південному заході масив гори з'єднується перемичкою з Ґрофою, північно-західний ріг масиву спускається до г. Менчіл (1330), а звідти до урочища Кругла.

Шляхи 
Маркованих стежок на вершину на даний момент немає, однак до самої вершини ведуть дві чіткі немарковані стежки: перша — з перемички з Ґрофою (дістатися до неї можна з ур. Кругла (червоне маркування), з г. Ґрофа (червоне маркування), пол. Плісце (синє маркування) та з долини р. Котелець (синє маркування)), друга — безпосередньо з підходу, що піднімається з долини р. Котелець до ґрофецького райсштока (синє маркування).

Примітки

Джерела 
 
 

Вершини Ґорґан‎
Вершини Карпат
Гірські вершини Рожнятівського району
Тисячники України